Момакс ()  —   муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас. Население 2684 человека.

История
Город основан в 1857 году .

Ссылки

Муниципалитеты Сакатекаса